Грей може да се отнася за:

Хора 
 Джон Едуард Грей – британски зоолог;
 Луис Харолд Грей – британски физик;
 Чарлс Грей, граф Грей – британски политик

Други 
 Грей (единица) – мерна единица за погълната доза йонизиращо лъчение;
 Ърл Грей – марка чай.